ZYX – gruppo musicale giapponese del Hello! Project
 ZYX Music – etichetta discografica tedesca